Аслан Фархад оглы Везиров (Аслан Фахрадович Визиров; ) — Герой Советского Союза, командир 1-й гвардейской Могилёвской Краснознамённой ордена Кутузова штурмовой инженерно-сапёрной бригады РГК, 70-й армии 2-го Белорусского фронта.

Биография 
Аслан Везиров родился 13 декабря в 1910 году в азербайджанской крестьянской семье, в селе Зюмюрхач.

Окончив 10 классов средней школы, 16 сентября 1922 года поступил на учёбу в Закавказскую военно-подготовительную школу СКВО города Баку. В ноябре 1928 года командованием школы для дальнейшего обучения был направлен в Ленинградское военно-инженерное училище ЛВО, в ноябре 1929 года направлен в Московскую военно-инженерную школу МВО, в январе 1930 — в Закавказскую пехотную школу СКВО.

Окончив школу в мае 1930 года, начал служить командиром сапёрно-маскировочного взвода в 5-м Кавказском стрелковом полку 2-й стрелковой дивизии имени А. К. Степина СКВО, занимался обучением бойцов сапёрному делу.

8 января 1931 года вступил в ВКП(б). С августа по октябрь 1932 года — командир сапёрной роты 2-й Кавказской дивизии. В 1933 году был переведен в Киевский особый военный округ в город Овруч Житомирской области УССР на должность заместителя командира сапёрной роты. Затем Везиров получил назначение на должность старшего помощника начальника инженерных войск Харьковского военного округа. В начале июня 1941 года — получил звание майора, став старшим помощником начальника инженерных войск 18-й армии.

Великая Отечественная война 
22 июня 1941 года встретил в городе Черновцы. В начале войны, майор Аслан Везиров начальник отделения снабжения 18-й армии отдела инженерных войск Южного фронта, обеспечивал переправу отступающих частей Красной Армии через реку Днестр в районе Хотина, руководил подрывом фортификационных сооружений на бывшей границе. В районе Гайворона Везиров организовал переправу войск Южного фронта через Южный Буг, в районе Кичкаровка-Каховка — через Днепр. Руководил строительством оборонительных сооружений на западном берегу Днепра западнее Каховки.
В районе реки Синюха сапёрный батальон под командованием Везирова был практически уничтожен немцами. Везиров вместе с десятью уцелевшими бойцами 7 дней выходил из окружения. За образцовое выполнение заданий командования летом и осенью 1941 года и проявленное мужество и отвагу, майор Аслан Везиров был награждён орденом «Красное Знамя».

Южный и Северо-Кавказский фронты 
В начале 1942 года Аслан Везиров был повышен в звании до подполковника и переведён на должность начальника штаба инженерных войск 18-й армии Южного фронта. Будучи начальником штаба инженерных войск Особой армейской группы генерал-лейтенанта Ф. В. Камкова, обеспечивал организацию переправ через реку Северский Донец южнее Барвенковского выступа, в районе Лисичанска. Затем был назначен на должность начальника отдела боевой подготовки инженерных войск 18-й армии. В 1942 году был назначен командиром полка. Под командованием Везирова 38-й инженерный полк обеспечивал переправу частей Красной Армии через реку Кубань, создавал оборонительные сооружения и инженерные заграждения на Гойтхском перевале, на подступах к городам Туапсе и Новороссийск. Позже некоторое время Везиров был заместителем командира 64-й отдельной инженерно-сапёрной бригады, командиром 5-й горной минно-инженерной бригады Северо-Кавказского фронта. Бригада обеспечивала наступление советских войск в направлении Орджоникидзе, Невинномысска, Минвод, Ставрополя, Тамани. В июне 1943 года Везирову было присвоено звание полковника.

Юго-Западный фронт 

С июня 1943 года полковник Везиров командовал 51-й Краснознамённой инженерно-сапёрной бригадой Юго-Западного фронта (с октября 1943 года — 3-й Украинский фронт). Под его командованием бригада обеспечивала наступление 1-й гвардейской и 46-й армий. Везиров форсировал реку Северский Донец в районе Змиева, реку Днепр в районе Днепропетровска и Днепродзержинска. При форсировании Днепра переправа длиной около километра была построена сапёрами Везирова в течение 2 суток. Под Днепродзержинском, несмотря на огонь противника, бригада наступала непосредственно с передовыми частями. За мужество и героизм, проявленные при обеспечении форсирования Днепра, бригада получила почётное наименование «Днепродзержинская». Командир за умелое руководство действиями бригады награждён орденом Богдана Хмельницкого 2-й степени. В последующих боях Везиров непосредственно руководил бригадой при штурме Кривого Рога, Апостолово, форсированием реки Южный Буг в районе Новой Одессы. Пройдя с боями по украинской земле сотни километров, бригада Аслана Везирова успешно форсировала Днестр южнее города Бендеры. Командир бригады Везиров получил новую награду — орден Кутузова 2-й степени.

2-й Белорусский фронт 1944 год 
В мае 1944 года гвардии полковника Аслана Везирова назначили командиром 1-й гвардейской штурмовой инженерно-сапёрной бригады. Бригада под его командованием принимала активное участие в Белорусской операции. В составе 2-го Белорусского фронта бригада участвовала в прорыве оборонительных сооружений немцев на реках Проня и Бася, форсировала Днепр в районе Могилёва за что получила почётное наименование «Могилёвская». Командир бригады лично руководил наведением переправ через Днепр в полосе 69-го стрелкового корпуса, был дважды контужен, но не покинул поля боя. За умелое руководство бригадой, личную храбрость и отвагу Везиров был вторично награждён орденом Красного Знамени.

Во второй половине июля 1944 года 1-я отдельная гвардейская штурмовая инженерно-сапёрная бригада была передислоцирована в район юго-западнее Новогрудка, где действовала в составе 50-й армии. В ходе Белостокской наступательной операции Красной Армии бригада обеспечивала переправу частей армии через реку Неман севернее Гродно, разминирование минных полей на подступах к городу, участвовала в отражении массированных контратак противника и в освобождении города от немецко-фашистских войск. В начале августа 1944 года бойцы Везирова в тяжелейших условиях под огнём противника построили 180-метровую переправу через Бобр и обеспечили успешный штурм и захват советскими войсками 13 — 14 августа 1944 года крепости Осовец. Гвардии полковник Аслан Везиров был награждён третьим орденом Красного Знамени.

С сентября 1944 года бригада Везирова в составе 48-й и 2-й ударной армии 2-го Белорусского фронта обеспечивала прорыв сильно укреплённой обороны противника по реке Нарев в Восточной Пруссии севернее Варшавы. Бойцы бригады, находясь в боевых порядках стрелковых подразделений, обезвредили более 22 000 мин. В ходе развития наступления и выхода к Данцигской бухте гвардии полковник Везиров лично руководил действиями двух ударных батальонов (огнемётного и инженерно-сапёрного) при штурме и захвате немецкой крепости Грауденц. За умелое руководство бригадой и личную храбрость Везиров награждён четвёртым орденом Красного Знамени.

2-й Белорусский фронт 1945 год 
В 1945 году в период подготовки к прорыву через реку Нарев, части бригады гвардии полковника Визирова, обеспечивали проход частям 48 армии 2-го Белорусского фронта. В период развития прорыва к Данцигской бухте и при штурме крепости Грауденц части 1-й гв. шисбр, под руководством гвардии полковника Визирова, с успехом обеспечивали инженерным обеспечением продвижение войск. После взятия Данцига (Гданьск), с 13 апреля 1945 года бригада Визирова была передислоцирована в район южнее города Штеттин и в составе 70-й армии обеспечивала форсирование Одера в районе Грайфенхагена. В ходе Берлинской наступательной операции сапёры Визирова только в полосе 70-й армии к 19 апреля создали 7 десантных паромных переправ через Ост- и Вест-Одер. В районе населённого пункта Шенинген переправили через реку части 136-й стрелковой дивизии, которая первой захватила плацдарм. Затем Везиров под сильным огнём противника успешно руководил переправой соединений 70-й армии. В течение 3 суток не покидал берег реки, воодушевляя личный состав бригады, был образцом доблести и отваги. Был представлен к присвоению звания Герой Советского Союза.

1 мая 1945 года вместе с другими соединениями бригада Везирова овладела городами Росток, Висмар и вышла на Эльбу. На следующий день пал Берлин. В течение нескольких дней бойцы Везирова занимались разминированием улиц, зданий в Ростоке. Эта работа продолжалась вплоть до Дня Победы. За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом высокое командирское искусство и личную отвагу гвардии полковнику Везирову Аслану Фархад оглы (Визирову Аслану Фахрадовичу) Указом ПВС СССР от 29.05.1945 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали Золотая Звезда (№ 5556).

Отставка 

В 1947 году полковник Везиров был уволен в запас. Сначала жил в городе Каунас, работал начальником областного управления автотранспортом, был избран депутатом Каунасского областного Совета. 

Так как климат Прибалтики отрицательно сказывался на здоровье, в 1952 году по рекомендации врачей переехал в Воронеж (где стал председателем областного общества охотников).

С 1958 года жил в Баку. Активно участвовал в общественной жизни. 1 апреля 1960 года был избран председателем президиума Азербайджанского общества охотников и рыболовов, с 1965 года являлся председателем Бакинской секции Советского Комитета ветеранов войны.

Неоднократно избирался депутатом райсовета и горсовета г. Баку, в 1980 году был избран депутатом Верховного Совета Азербайджанской ССР.

Скончался в 1988 году в Баку.

Награды и звания 
 медаль «Золотая Звезда»
 орден Ленина
 четыре Ордена Красного Знамени
 Орден Кутузова 2-й степени - за выполнение боевой задачи на реке Днепр
 Орден Богдана Хмельницкого 2-й степени - за освобождение Днепродзержинска
 Орден Отечественной войны 1-й степени.
 орден "Крест Грюнвальда" II степени
 медали
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Литовской ССР

 звание Почетный гражданин города Каунас
 звание Почетный гражданин города Баку (1985)
 звание Почётный гражданин города Могилёва.

Память 
 Бюст в одной из воинских частей в городе Мамоново Калининградской области Российской Федерации.
 Мемориальная доска в городе Могилёв на фасаде дома № 8 по улице Первомайской.
 Бюст в Могилёве в сквере у перекрёстка улиц Космонавтов и Лазаренко.

См. также 
 Азербайджан в Великой Отечественной войне
 Список азербайджанцев, удостоенных звания Герой Советского Союза

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
  
 «Везиров Аслан Фархад оглу — Герой Советского Союза» на сайте «Наш Баку»
 Везиров Аслан Фархад оглы
 В Могилёве установлен памятник-бюст Герою Советского Союза, Почётному гражданину Могилёва полковнику Аслану Везирову.
 Герой Советского Союза, гвардии полковник РККА Аслан Фархад оглы Везиров

Почётные граждане Могилёва
Сапёры Великой Отечественной войны
Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР
Члены КПСС
Похороненные в Баку